Ignite è un singolo del disc jockey norvegese Alan Walker, in collaborazione della compositrice Kenneth Nilsen, conosciuta con il nome d'arte K-391, pubblicato il 7 aprile 2017, dall'etichetta Mer Musikk e Sony.

Traccia

Note

Collegamenti esterni